Les Chemins de Kamandou est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Chemins de Katmandou, film franco-italien d'André Cayatte (1969)
 Les Chemins de Katmandou, roman de Barjavel (1969) tiré du film.